Ел Тапиро има више значења:

 Ел Тапиро, Ла Пуерта дел Сол (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тапиро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тапиро (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тапиро (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику